Михаи́л Миха́йлович Ивано́в:
 Иванов, Михаил Михайлович (1849—1927) — русский музыкальный и литературный критик, композитор и переводчик.
 Иванов, Михаил Михайлович (1861—1935) — российский военачальник, генерал-майор Русской императорской армии, командир бригады 121-й пехотной дивизии, комендант Харбина, Георгиевский кавалер.
 Иванов, Михаил Михайлович (1894—1942) — советский военачальник, генерал-майор.
 Иванов, Михаил Михайлович (1905—1974) — советский инженер-механик, лауреат Сталинской премии.
 Иванов, Михаил Михайлович (1919—1993) — водитель лесовоза Калтайского леспромхоза (Томская область), Герой Социалистического Труда.
 Иванов, Михаил Михайлович (род. 1935) — советский футболист, тренер.
 Иванов, Михаил Михайлович (1989) — российский борец вольного стиля.
 Иванов, Михаил Михайлович — советский учёный-ветеринар, профессор, лауреат Сталинской премии.